Antoni Rutkowski (1859–1886) – polski muzyk
 Antoni Rutkowski (1920–2018) – polski naukowiec, członek rzeczywisty PAN